Čechratka v češtině označuje dva rody hub:

 Čechratka (Paxillus) 
 Čechratka (Tapinella)